Buzz (с англ. — жужжание, звук телефонного звонка):

 Buzz — пятый студийный альбом группы «Autograph».
 Google Buzz — инструмент социальной сети, разработанный компанией Google и интегрированный в Gmail.
 Yahoo! Buzz
 Love Buzz — первый сингл культовой американской гранж-группы Nirvana.
 Nimbuzz — агрегатор мобильных мессенджеров, представляющий сервисы мгновенного обмена сообщениями, показа местоположения и VoIP. Владеет запатентованным сервисом оповещения The Buzz.